Михаил Савицкий:
 Савицкий, Михаил Александрович (1838—1908) — генерал-лейтенант, военный топограф, член РАО, действительный член РГО.
 Савицкий, Михаил Алексеевич(1890—1984) — советский военный лётчик, инженер, инициатор организации производства парашютов в СССР.
 Савицкий, Михаил Андреевич (1922—2010) — советский и белорусский художник, педагог.